Górczyn – osada kaszubska w województwie pomorskim
 Górczyn – wieś w województwie zachodniopomiorskim
 Górczyn – część Poznania
 Górczyn – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego
 Górczyn – osiedle w Śremie